Bare kan syfta på:
 Bare (musikal)

Geografi 
 Bare, England – en ort i Lancashire, England

Bosnien och Hercegovina 

 Bare, Busovača, Federationen Bosnien och Hercegovina,

Montenegro 

 Bare Šumanovića, ort, 

Robotskapade Bosnien och Hercegovinaförgreningar
Robotskapade Montenegroförgreningar